Good (englisch für ‚gut‘) ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Good (* um 1925), irische Badmintonspielerin

 Bob Good (* 1965), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei)
 Dorothy Good (auch Dorcas Good; um 1687–??), Angeklagte in den Hexenprozessen von Salem
 Ernst Good (* 1950), Schweizer Skirennfahrer
 Esther Good (* 1987), Schweizer Skirennfahrerin
 Francisca Good (1675–1742), Schweizer Oberin von Maria Hilf, St. Gallen
 Franz Anton Good (1793–1866), Schweizer Jurist und Politiker
 Irving John Good (1916–2009), britischer Statistiker und Kryptologe
 Jack Good (1931–2017), britischer Fernsehproduzent
 James William Good (1866–1929), US-amerikanischer Politiker
 Jasper Good (* 1996), US-amerikanischer Nordischer Kombinierer
 Jonathan Good (* 1985), US-amerikanischer Wrestler, siehe Jon Moxley
 Karl Friedrich Good (1841–1896), Schweizer Jurist und Politiker
 Kirill Good (* 1996), weißrussischer Musiker, Songwriter, Schauspieler und Fernsehmoderator
 Mary L. Good (1931–2019), US-amerikanische Chemikerin
 Matthew Good (* 1971), kanadischer Rockmusiker
 Meagan Good (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Melissa Good (* 1962), US-amerikanische Schriftstellerin
 Michael Timothy Good (* 1962), US-amerikanischer Astronaut
 Nicole Good (* 1998), Schweizer Skirennfahrerin
 Paul Good (* 1942), Schweizer Philosoph
 Rita Good (* 1951), Schweizer Skirennfahrerin

 Ronald D’Oyley Good (1896–1992), britischer Botaniker 
 Sandy Good (* 1944), US-amerikanische Umweltaktivistin und Mitglied der Manson Family
 Steven Good († 2009), US-amerikanischer Unternehmer und Autor
 Susi Good (* 1966), Schweizer Sportkletterin

Good steht für:
 Good (2008), britisch-deutsch-ungarisches Filmdrama von Vicente Amorim
 Good (Partei), südafrikanische Partei

Sonstiges:
 Good-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 God
 Goode
 Gutt
 Goot
 Goth